Kidawa ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Kidawa-Błoński (* 1953), polnischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Małgorzata Kidawa-Błońska (* 1957), polnische Filmproduzentin und Politikerin